Дени́с Алекса́ндрович Семёнов (19 ноября 1977) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Играть начал в петербургском «Зените», в 1995—1998 годах выступал за дублирующий состав команды. Всю карьеру провёл в различных лигах первенства России, только вторую половину 1999 года отыграл в команде «Торпедо-МАЗ» в Высшей лиги Белоруссии.

Достижения 
 Победитель зоны «Запад» Второго дивизиона России: 2001

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts

Футболисты России
Игроки ФК «Знамя Труда»
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Спартак» Нижний Новгород